Es gab mehrere Schiffe, die den Namen SMS Iltis trugen:

 SMS Iltis (1878) – Kanonenboot I. Klasse
 SMS Iltis (1898) – Kanonenboot
 SMS Iltis (1905) – Hilfskreuzer